Poljane (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno
 Poljane (Dragalić), een plaats in de Kroatische gemeente Dragalić
 Poljane (Ljubljana), een wijk van de Sloveense stad Ljubljana
 Poljane (Obrenovac), een plaats in de Servische gemeente Obrenovac in het district Belgrado
 Poljane (Opatija), een plaats in de Kroatische gemeente Opatija
 Poljane (Rečica ob Savinji), een plaats in de Sloveense gemeente Rečica ob Savinji